Étincelles peut faire référence à :
 Étincelles, le second épisode de la saison 1 du feuilleton télévisé Newport Beach.
 Étincelles, la seconde partie du roman Les Feux du ciel, cinquième volume de la série La Roue du temps de l'écrivain américain Robert Jordan.
 Étincelles,  œuvre pour piano de Moritz Moszkowski.
 Étincelles Hamjago, club de football mahorais